Crotoniidae är en familj av kvalster. Crotoniidae ingår i överfamiljen Crotonioidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Crotoniidae 46 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Crotoniidae